Kosi je lahko:

 Kosi, priimek več znanih ljudi
 Kosi (reka) - reka v Tibetu, Nepalu in Indiji
 Kosi, Viškovo, naselje na Hrvaškem
 kosi, ptice vrste kos (Turdus merula)